Schwarz kan syfta på:

 Schwarz (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Schwarz (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning för flera personer
 Brinsley Schwarz – brittiskt punkrockband 1969 1975
 Schwarz Stein – japansk musikduo
 Schwarz Weiss – musikalbum med Christina Stürmer
 Schwarz-Weiss Essen – tysk fotbollsklubb
 Cauchy-Schwarz olikhet – matematisk sats
 Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold – politisk organisation i Weimarrepublikens Tyskland

Geografi

Argentina
 Isla Schwarz

Schweiz
 Schwarz Chnore
 Schwarz Chopf
 Schwarz Grat
 Schwarz Horn
 Schwarz Nossen
 Schwarz Tschingel
 Schwarz Turra

Se även
 Schwarz Berg – flera
 Schwarz Stock – flera
 Schwarz Stöckli – flera

Tyskland 

 Schwarz, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,